Æthelred de Mèrcia, rei de Mèrcia (675 -704)
 Æthelred, senyor de Mèrcia (segle IX), governant successor del darrer rei de Mèrcia, Ceolwulf II

 Æthelred I
 Æthelred I de l'Ànglia Oriental, rei de l'Ànglia de l'Est en un període imprecís que podria anar de l'any 760 al 790, durant el qual aquest país va estar sotmès a vassallatge

 Aethelred II de Northúmbria